Le Conseil de la vallée de Yass (Yass Valley Council) est une zone d'administration locale située dans le sud de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Il est situé sur la Hume Highway et Barton Highway et la Southern Highlands Railway. Le conseil a été créé le  par fusion du comté de Yass avec des parties des comtés de Gunning et Yarrowlumla.  

Avec Yass, le conseil regroupe les villes et villages de Binalong, Bookham, Bowning, Gundaroo, Murrumbateman, Sutton, Wee Jasper et Brindabella.

Liens externes 
   Statistiques sur le conseil de la vallée de Yass

Yass
Division administrative fondée en 2004